XL steht für:
 römisches Zahlzeichen der Zahl Vierzig (Subtraktionsschreibweise)
 die aus der englischen Sprache übernommene Abkürzung für extra large, siehe Konfektionsgröße
 XL Recordings, Musiklabel
 in der Futtermittelanalytik die Abkürzung für Rohfett, siehe Futtermittelanalytik #Rohfett
 eine Heimcomputer-Baureihe von Atari, siehe Atari-Heimcomputer #Atari XL
 XL-Optik bei Schmalfilmkameras
 XL Airways France, französische Charter-Fluggesellschaft 
 XL Airways Germany, ehemalige deutsche Charter-Fluggesellschaft 
 XL Airways UK, ehemalige britische Charter-Fluggesellschaft 
 XL (XML-Programmiersprache)
 XL (eXtensible Language)
 Levanger in der Provinz Trøndelag, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

XL bezeichnet:
 Induktiver Blindwiderstand, siehe Induktivität #Induktiver Blindwiderstand

Siehe auch:

 XXXX

Abkürzung